Pittston ist der Name mehrerer Städte in den USA:

Pittston (Maine)
Pittston (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Pittstown